Goessing ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Goessing (1939–2011), deutsche Springreiterin und Mäzenin
 Lutz Goessing (* 1938), deutscher Vielseitigkeitsreiter